Boxholm (gemeente), een Zweedse gemeente in Östergötland, provincie Östergötlands län
Boxholm (plaats), de hoofdplaats van de gelijknamige gemeente
Boxholm (Iowa), een plaats in de Amerikaanse staat Iowa